Kurt Rinman kan syfta på:

* Kurt Rinman (1869–1911), svensk läkare
 Kurt Rinman (1916–1977), svensk ingenjör